Форестье — французская фамилия. Известные носители:
 Максим Ле Форестье (род. 1949) — французский певец и музыкант.
 Форестье, Луи Петрович (1892—1954) — французский кинооператор, с 1910 года работавший в России.
 Форестье, Сара (род. 1986) — французская актриса.